W Rumunii
 Crăciunești – gmina w okręgu Marusza
 Crăciunești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Băița
 Crăciunești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bocicoiu Mare
 Crăciunești – wieś w okręgu Marusza, w gminie Crăciunești